Гевгелия — топоним в Северной Македонии:
 Гевгелия — город;
 Гевгелия — община.